Eero Hirvonen, coureur de combiné nordique.
 Mikko Hirvonen, pilote de course.
 Timo Hirvonen, hockeyeur.